Кузнецовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Липовское».

География 
Деревня расположена в 123 километрах на северо-запад от Вельска, на берегу озера Верхопуйское. Ближайшие населённые пункты: на востоке село Георгиевское, на юго-западе, на противоположенном берегу озера, деревни Колоколовская и Сидоровская.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В 1,5 километрах от деревни проходит автодорога «Долматово — Няндома — Каргополь» ().

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2231» как «Кузнецовское». Насчитывала 14 дворов, 44 жителя мужского пола и 51 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»